Il Vesuvio bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal paglierino tenue al giallo paglierino.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: secco, leggermente acidulo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1992/93)  2464,93
Napoli  (1993/94)  137,55
Napoli  (1994/95)  416,15
Napoli  (1995/96)  577,72
Napoli  (1996/97)  1079,75

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Coda di Volpe
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdeca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Falanghina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Bianco